Завья́лов (Завья́лова) — русская фамилия. Известные носители:

Завьялов

А 
 
 Завьялов, Алексей Александрович (1861—1907) — русский писатель и педагог.
 Завьялов, Анатолий Владимирович (род. 1979) — российский футболист.
 
 Завьялов, Антон Владимирович (Ант; род. 1982) — российский рэп-исполнитель.

Б—И 
 Завьялов, Борис Иванович (1937—1998) — советский работник лесопильной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Завьялов, Валерий Александрович (род. 1981) — российский хоккеист.
 
 
 Завьялов, Герман Николаевич (1937—2016) — советский и российский художник.
 Завьялов, Дарья (род. 1992) — польская певица, автор текстов и композитор.
 Завьялов, Евгений Петрович (1931—2015) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.

К—Ю 
 Завьялов, Константин Константинович (1910—1975) — заслуженный учитель школы РСФСР.
 
 
 
 Завьялов, Роман Олегович (род. 1999) — российский футболист.
 Завьялов, Семён Акимович (1908—1963) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 
 Завьялов, Фёдор Семёнович (1810—1856) — русский исторический живописец и портретист.
 Завьялов, Юрий Дмитриевич (1937—2014) — бригадир лесозаготовительной бригады, Герой Социалистического Труда.

